Puh je lahko:

 puh, perje pri (mladih) ptičih

Priimek 

 Janez Puh (1862 - 1914) slovenski izumitelj, mehanik in motorni industrialec
Dušan Puh starejši (1922 -), partizan, pravnik, publicist
 Dušan Puh mlajši (1951 -) slovenski jadralec 
 Lenka Puh, socialna podjetnica 
 Urška Puh, fizioterapevtka, izr. prof. dr. ZF UL

Skupina otočkov v Narodnem parku Kornati 

 Puh
 Vodeni Puh
 Kameni Puh
 Puh Gornji

Glej tudi
 znamka Puch
 priimek Puhar